Amioûn (arabiska: Amyūn, أميون) är en distriktshuvudort i Libanon.   Den ligger i guvernementet Mohafazat Liban-Nord, i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Beirut. Amioûn ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Amioûn är varierad. Den högsta punkten i närheten är Qasr Bent el Malek,  meter över havet,  kilometer sydost om Amioûn. Runt Amioûn är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tripoli,  kilometer norr om Amioûn. 

Trakten runt Amioûn består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Mohafazat Liban-Nord